Kulcsár János (1927–1989) kenus
Kulcsár János (1935–1983) költő, újságíró, lapszerkesztő